ASKI steht als Abkürzung für:
 Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Kunststoffindustrie, aufgegangen im Kunststoff-Verband Schweiz (KVS), heutige Kunststoff.swiss
 Ausländersonderkonten für Inlandszahlungen (Deutschland)

AsKI steht als Abkürzung für:
 Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute

Siehe auch:
 ASCI
 ASCII (Begriffsklärung)

Abkürzung